Alekseyevka kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Alekseyevka (ort i Quba), Quba, 
 Alekseyevka (ort i Xaçmaz), Xaçmaz,

Kazakstan 

 Novoalekseyevka (ort i Kazakstan), Almaty, 
 Aleksejevka (distriktshuvudort), Aqmola, Aqköl Aūdany, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar